La chiralità (dal greco χείρ cheir, "mano"), è in senso generale la proprietà di avere un'immagine speculare non sovrapponibile a sé come avviene, appunto, nel caso di una mano. Un oggetto con questa proprietà è detto chirale. 

La trasformazione geometrica che trasforma un oggetto nella sua immagine speculare è detta enantiomorfismo, e due oggetti che sono ottenuti uno specchiando l'altro sono detti enantiomorfi, ed enantiomeri nel caso in cui siano due molecole.

Il concetto di chiralità è di estrema importanza nelle scienze che trattano lo spazio tridimensionale, come la matematica, la fisica e la chimica.

 La chiralità in chimica.
 La chiralità in fisica.
 La chiralità in matematica.

Note

Pagine correlate 
 Regola della mano destra
 Orientazione
 Enantiomero